Каянча:

 Каянча (левый приток Катуни) — река в Республике Алтай.
 Каянча (правый приток Катуни) — река в Республике Алтай.
 Каянча (приток Алеса) — река в Республике Алтай.
 Каянча (приток Большой Сумульты) — река в Республике Алтай.
 Каянча (приток Устюбы) — река в Алтайском крае. 
 Каянча — село, Онгудайский район Республики Алтай